

Степнівський сільський округ — адміністративна одиниця, Житікаринський район, Костанайська область
 Степнівський сільський округ — адміністративна одиниця, Кордайський район, Жамбильська область